FS E.10 steht für zwei Baureihen von Stromschiene-Elektrotriebwagen der FS:

 Baujahr 1901 (ab 1905 von den FS übernommen), siehe RM 5111–5130
 Baujahr 1932, siehe FS E.10 und E.60